Белозёрова (также Белозе́рова) — женская форма русской фамилии .

Известные носители   Белозёрова, Лидия Алексеевна (1945—2022) — советская и украинская актриса театра и кино.
  Белозёрова, Людмила Михайловна (род. 1948) — российский учёный, медик.